Guanling bezeichnet:

 Guanling (关岭布依族苗族自治县), Autonomer Kreis der Bouyei und Miao in der chinesischen Provinz Guizhou
 Guanling (Fuding) (贯岭镇), Großgemeinde der Stadt Fuding in der chinesischen Provinz Fujian
 Guanling (Beichuan) (贯岭乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Beichuan in der chinesischen Provinz Sichuan
Guanling-Mausoleum, Grab des Guan Yu